Епархия Сантьяго-дель-Эстеро () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина. Епархия Сантьяго-дель-Эстеро входит в митрополию Тукумана. Кафедральным собором епархии Сантьяго-дель-Эстеро является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
25 марта 1907 года Папа Римский Пий X издал буллу «Ea est in quibusdam», которой учредил епархию Сантьяго-дель-Эстеро, выделив её из епархии Тукумана (сегодня — архиепархия Тукумана). Первоначально епархия Сантьяго-дель-Эстеро являлась суффраганной по отношению к архиепархии Буэнос-Айреса.

20 апреля 1934 года епархия Сантьяго-дель-Эстеро вошла в состав церковной провинции Параны.

11 февраля 1957 года епархия Сантьяго-дель-Эстеро стала суффраганной по отношению к архиепархии Тукумана.

10 апреля 1961 года епархия Сантьяго-дель-Эстеро передала часть своей территории для образования епархии Аньятуи.

Ординарии епархии 
 епископ Juan Martín Yáñez (Janiz) y Paz (7.02.1910 — 6.04.1926);
 епископ Audino Rodríguez y Olmos (7.07.1927 — 3.11.1939), назначен архиепископом Сан-Хуана-де-Куйо;
 епископ José Weimann, C.SS.R. (1.08.1940 — 31.03.1961);
 епископ Manuel Tato (11.07.1961 — 12.08.1980);
 епископ Manuel Guirao (20.01.1981 — 23.11.1994);
 епископ Gerardo Eusebio Sueldo (23.11.1994 — 4.09.1998);
 епископ Juan Carlos Maccarone (18.02.1999 — 19.08.2005);
 епископ Francisco Polti Santillán (17.05.2006 — 23.12.2013);
 епископ Vicente Bokalic Iglic, C.M. (с 23 декабря 2013 года).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Annuario Ecclesiastico della Repubblica Argentina, 1961, стр. 92, 94

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Сантьяго-дель-Эстеро 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA)  

Католические епархии Аргентины